Данј има више значења:

 Данј (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Данј (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику